The White Rose – film del 1914 diretto da Jack Harvey
 La rosa bianca (The White Rose) – film del 1923 diretto da David W. Griffith